Николай Кретов
 Кретов, Николай Васильевич (1773—1839) — российский военачальник эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Кретов, Николай Фёдорович (1909—1942) — советский танкист, старший лейтенант, мастер танкового боя, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.